Поцелуево — название населённых пунктов.

Россия 
 Поцелуево — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Поцелуево — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Поцелуево — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Поцелуев
 Поцелуевка
 Поцелуевский